Gonzalo Vega Sisto (25 de febrero de 1995 en Ciudad de México) mejor conocido como Gonzalo Vega Jr. es un actor mexicano de cine ,teatro y televisión. Hizo su debut en cine con la película de Despues de Lucía en 2012 al lado de la actriz y cantante Tessa Ía. Mientras que en televisión se dio a conocer por el personaje de Axel Córcega en la segunda temporada de Mi marido tiene más familia en 2018.

Vida personal 
Es hijo del reconocido actor Gonzalo Vega quien falleció en 2016, además de que también es el hermano menor de las también actrices Zuria y Marimar Vega.

Salió en 2019 con la también actriz y conductora Natalia Téllez, la relación solo duro casi un año y se separon. Antes de esta relación él había salido primeramente con la actriz Jade Fraser quien en varios medios habían sacado información falsa sobre de que esta primera le había arrebatado el amor de su pareja acusándolo de infidelidad.

Filmografía

Televisión 

 Cabo (2022-presente) como Luis Sánchez
 Ninis (2022) como Morales
 La desalmada (2021) como Piero Vázquez
 Mi marido tiene más familia (2018-2019) como Axel Legorreta Córcega
 José José, el principe de la canción (2018) como José José (joven)
 El César (2017) como Junior
 Había una vez (2017) como Benjamin / Tony Márquez.
 Hasta que te conocí (2016) como Adolfo "El Jalapeño"

Cine 

 Después de Lucía (2012) como José

Teatro 

 La sociedad de los poetas muertos (2018) como Knox Overstree
 El cielo de los presos (2017)

Referencias

Enlaces externos 
 

Nacidos en Ciudad de México
Actores de México
Actores de televisión de  México
Actores de cine de México
Actores de teatro de México